Сафийя (), Сафия, Сафие () — женское имя арабского происхождения.

  (568—635) — дочь Абу аль-Аса ибн Умаййи и жена Абу Суфьяна ибн Харба.
 Сафийя бинт Абду-ль-Мутталиб (ок. 569−640) — сподвижница и тётя исламского пророка Мухаммеда.
 Сафийя бинт Хуяйй (610—670) — жена пророка Мухаммеда, дочь вождя иудейского племени Бану Надир Хуяйа ибн Ахтаба.
 Сафие-султан (ок. 1550—1618/1619) — наложница османского султана Мурада III (носила титул хасеки) и мать Мехмеда III.
 Сафия Абди Хаазе (род. 1959) — норвежская медсестра и общественный деятель.